Greppen kan syfta på följande platser:
 Greppen – sjö i Varbergs kommun, Sverige
 Greppen, Luzern – kommun i kantonen Luzern, Schweiz